

События 

 Папа Александр III наложил интердикт на Шотландию и отлучил от церкви её короля Вильгельма I Льва
 Первое упоминание о Вараждине (Хорватия)
 6 августа — вспышка сверхновой, описанная китайскими и японскими астрономами.
 1 сентября римским папой избран Луций III.
 Пользуясь проблемами в Византии после смерти Мануила I Комнина, Венгрия и Сербия отобрали у империи значительные территории на Балканах.
 1181—1186 — Успешная война Филиппа Августа с коалицией баронов Фландрии, Бургундии и Шампани. Увеличение королевского домена. В результате первой женитьбы Филипп получает графства Артуа, Валуа и Вермандуа.
 Богуслав I становится герцогом Померании (Священная Римская империя)
 Царём Камбоджи стал Джаяварман VII, правил до 1220 года
 1181—1183 — 81-й император Японии Антоку (1178—1185).
 июль 1181 — май 1182 — Годы Ёва (Япония).
 В Японии продолжалась война Минамото и Тайра. Неурожай в западной части страны способствовал преимуществу клана Минамото.
 Рюрик Ростиславич из рода смоленских Ростиславичей ненадолго захватил Киев, но уступил Святославу Всеволодовичу, получив в качестве компенсации «всю Русь».
 Согласно «Повести о стране Вятской», новгородцами основаны первые русские города на Вятке — Никулицын () и Котельнич.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1181 году
 Саади, персидский поэт.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1181 году
 4 октября — Герман (герцог Каринтии)
 30 августа — римский папа Александр III
 Смерть Тайра Киёмори

См. также